Nolden ist der Familienname folgender Personen:

 David Nolden (* 1995), deutscher Schauspieler
 Frank Nolden (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hanna Nolden (* 1980), deutsche Autorin
 Kurt Nolden (1929–2014), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Nolden (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Matthias Nolden (* 1964), deutscher Unternehmensberater, Informatiker und Autor 
 Michelle Nolden, kanadische Schauspielerin
 Olaf Nolden (* 1969), deutscher Handballfunktionär
 Rolf Nolden (* 1954), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Nolde
 Nolten